13-й чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет прошёл с 9 по 21 мая на Мальте. В турнире принимали участие футболисты, родившиеся после 1 января 1997 года.

Квалификация 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет предшествовали два отборочных этапа: отборочный и элитный. В течение этих раундов 52 команды выявили 7 из них, которые будут участвовать в финальной части.

Участники

Составы

Групповой этап 
 Время - центральноевропейское летнее (UTC+1).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Страница на сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2014 году